Тетюшинов — русская фамилия. Известные носители:
 Тетюшинов, Григорий Васильевич (1826—1894) — русский купец 1-й гильдии, предприниматель, меценат, почётный гражданин.

 Тетюшинова, Глафира Ивановна — русская журналистка, переводчица, театральный критик.